Tomillo perruno puede referirse a:
 El nombre común de la planta Artemisia abrotanum.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
 El nombre común de la planta Santolina rosmarinifolia.